Il doppio del Croatian Bol Ladies Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Laura Montalvo e Henrieta Nagyová erano le detentrici del titolo , ma solo la Montalvo ha partecipato in coppia con Paola Suárez.

La Montalvo e la Suárez hanno battuto in finale Joannette Kruger e Mirjana Lučić che si sono ritirate.

Teste di serie
Campionessesa seeds are indicated in bold text while text in italics indicates the round in which those seeds were eliminated.

 Nana Miyagi /  Corina Morariu (semifinali)
 Laura Montalvo /  Paola Suárez (campionesse)
 Laura Golarsa /  Liezel Horn (quarti di finale)
 Virág Csurgó /  Eva Martincova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatian Bol Ladies Open 1998